Příjmení Kříž či Křížová mělo v roce 2011 v Česku 14 694 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení:

 Kříž (snad Jan nebo Václav) — pražský měšťan, obchodník a v r. 1391 spoluzakladatel Betlémské kaple
 Adam Kříž (1852–1909) – varhaník, pedagog a hudební organizátor
 Alois Kříž – více nositelů
 Antonín Kříž (* 1953) – český biatlonista, juniorský mistr světa
 Antonín Kříž (atlet) (* 1949) – český atlet, kladivář
 Antonín Kříž (cyklista) – český cyklista
August Karel Kříž (1814–1886) – český vojenský důstojník, kartograf a cestopisec dlouhodobě působící v Persii
 Erich Kříž (* 1959) – český a československý politik, poslanec FS za OF a ODS po sametové revoluci, aktivista německé menšiny
 Hubert Kříž (* 1933) – český hydrogeolog
 Ivan Kříž (1922–2020) – český prozaik, novinář a scenárista
 Jan Kříž – více nositelů
 Jaroslav Kříž – více nositelů
 Jiří Kříž – více nositelů
 Josef Kříž (1878–???) – meziválečný československý politik, poslanec za sociální demokracii a KSČ
 Karel Kříž – více nositelů
 Ladislav Kříž (* 1944) – sportovec, atlet
 Lubor Kříž (Lubor Bora; 1926–1987) – československý jazzový hudebník
 Marcel Kříž (* 1976) – písničkář
 Martin Kříž – více nositelů
 Milan Kříž – český dopravní odborník
 Miloslav Kříž (1924–2013) – sportovní funkcionář a basketbalový trenér
 Miroslav Kříž (* 1958) – český podnikatel a sportovní funkcionář
 Oldřich Kříž (režisér) (1926–1999) – český divadelní režisér
 Oldřich Kříž (zpěvák) (* 1960) – český operní pěvec
 Ota Kříž (1845–1874) – český strojník, polárník a cestovatel
 Pavel Kříž – více nositelů
 Tomáš Kříž (* 1959) – fotbalista
 Vladimír Kříž (* 1948) – český spisovatel a cestovatel
 Vladimír Kříž (trenér) (* 1940) – český hokejový trenér
 Vratislav Kříž (* 1957) – český operní pěvec
 Zdeněk Kříž (* 1972) – český cyklista (světové závody horských kol) a skialpinista (MČR a ČP)

ženy
 Blažena Křížová (1890–???) – česká tělovýchovná pracovnice, náčelnice Sokolské župy
 Eliška Vrátná, rozená Křížová (* 1989) – česká florbalistka, reprezentantka a mistryně Česka
 Eva Křížová (* 1994) – česká sportovní lezkyně, trenérka a mistryně ČR, sestra Jana Kříže
 Jarmila Křížová (* 1952) – knihovnice a spisovatelka
 Jiřina Křížová (* 1948) – pozemní hokejistka
 Klára Křížová (* 1989) – česká reprezentantka v alpském lyžování
 Květa Křížová (* 1950) – česká historička umění a památkářka
 Marie Křížová (1908–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Markéta Křížová (* 1974) – česká historička a etnoložka
 Vendula Křížová (* 1972) – herečka

Související článek 
 Křížek

Externí odkazy